Der Skeletonwettbewerb der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2010 fand vom 18. bis 19. Februar 2010 im Sliding Center Sanki statt. Dabei gingen 28 Athleten aus 17 verschiedenen Nationen an den Start.

Olympiasieger wurde der Kanadier Jon Montgomery, der im 3. Lauf den Bahnrekord von Martins Dukurs aus Lettland einstellte. Dukurs, der im ersten Lauf einen Bahnrekord aufgestellt hatte, gewann die Silbermedaille, Bronze ging an Alexander Tretjakow aus Russland.

Ergebnisse

Weblink 
 

Skeleton Männer
2010
Sportveranstaltung in Whistler (British Columbia)
Skeleton (Kanada)